Juan Antonio Martínez puede referirse a:

 Juan Antonio Martínez (†1854), Presidente de Guatemala (durante el 16 de agosto al 27 de noviembre de 1848);
 Juan Antonio Martínez, mariscal de campo, gobernante español de la Capitanía General de las Filipinas;
 Juan Antonio Martínez Camino (1953-), religioso español;
 Juan Antonio Martínez Arroyo (1944-), baloncestista español.